Черченко — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Черченко, Андрей Спиридонович (1908 — ?) — советский партийный и хозяйственный деятель, председатель Полтавского облисполкома.
 Черченко, Владимир Васильевич (род. 1950) — украинский и российский тренер по велоспорту.
 Черченко, Михаил Евгеньевич (род. 1984) — российский пловец в ластах.